Деловое общение — вид общения, подчиненный достижению общих или индивидуальных целей коммуникаторов. Чаще всего это коммерческие, производственные или научные цели.

Деловое общение — это коммуникативная предметно-целевая и по преимуществу профессиональная деятельность в сфере социально-правовых и экономических отношений (М. В. Колтунова 2005)..

Особенности делового общения 
 Партнер в деловом общении всегда выступает как личность, значимая для субъекта.
 Общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопросах дела.
 Основная задача делового общения — продуктивное сотрудничество.

В зависимости от различных признаков деловое общение делится на:
 устное
 письменное;
с точки зрения — однонаправленности/ двунаправленности речи между говорящим и слушающим:
 диалогическое
 монологическое;
с точки зрения количества участников:
 межличностное
 публичное;
с точки зрения отсутствия/наличия опосредующего аппарата:
 непосредственное
 опосредованное;
с точки зрения положения коммуникантов в пространстве:
 контактное
 дистантное.

Формы делового общения 
Деловая беседа — межличностное речевое общение нескольких собеседников с целью разрешения определенных деловых проблем или установления деловых отношений. Наиболее распространенная и чаще всего применяемая форма деловой коммуникации.

Деловая беседа по телефону — способ оперативной связи, значительно ограниченной по времени, требующей от обеих сторон знание правил этикета телефонных разговоров (приветствие, взаимопредставление, сообщение и обсуждение предмета звонка, подведение итогов, выражение признательности, прощание).

Деловые переговоры — обмен мнениями для достижения какой-либо цели, выработки соглашения сторон.

Служебное совещание — один из эффективных способов привлечения сотрудников к процессу принятия решений, инструмент управления причастностью сотрудников к делам своего подразделения или организации в целом.

Деловая дискуссия — обмен мнениями по деловому вопросу в соответствии с более или менее определенными правилами процедуры и с участием всех или отдельных её участников.

Пресс-конференция — встреча официальных лиц (руководителей, политических деятелей, представителей государственной власти, специалистов по связям с общественностью, бизнесменов и т. п.) с представителями прессы, телевидения, радио с целью информирования общественности по актуальным вопросам.

Публичная речь — монологическая ораторская речь, адресованная определенной аудитории, которая произносится с целью информирования слушателей и оказания на них желаемого воздействия (убеждение, внушение, воодушевление, призыв к действию и т. д.).

Деловая переписка — письменная форма взаимодействия с партнерами, заключающаяся в обмене деловыми письмами по почте либо по электронной почте. Деловое письмо — это краткий документ, выполняющий несколько функций и касающийся одного или нескольких взаимосвязанных вопросов. Применяется для связи с внешними структурами, а также внутри организации для передачи информации между физическими и юридическими лицами на расстоянии.

Интервью — форма деловой беседы, предназначенная для опубликования в прессе, в электронно-цифровых источниках или передачи по телевидению, радио.

Пресс-конференция — встреча с журналистами для того, чтобы довести до широкой публики важную политическую, экономическую, социальную информацию, сообщить о действиях организаций, имеющих большую значимость для общественности.

Презентация — это форма деловой коммуникации, осуществляемой для передачи информации и идей, убеждения в необходимости тех или иных действий, привлечения внимания к организации, персоне.

Также формами делового общения являются Публичные торги и Презентация.

Технология делового общения 
 Вербальное общение — устная словесная передача информации.
 Невербальное общение — информация, передаваемая с помощью невербальных средств общения (жестов, мимики, интонации, позы тела и т. д.).
 Дистанционное общение — передача информации с использованием различных видов технических средств (телефон, факсимильный метод, почта, интернет-коммуникации, электронная почта, системы теле- и радиовещания).

Этика делового общения 
Этика делового общения является профессиональной этикой, регулирующей систему отношений между людьми в сфере бизнеса. Деловое общение должно протекать в соответствии с профессионально-этическими нормами и стандартами. Их можно объединить в две группы:
 первая группа — комплекс этических представлений, норм, оценок, которыми личность владеет от рождения, представление о том, что такое добро и что такое зло — то есть собственный этический кодекс, с которым человек живёт и работает, какую бы должность он ни занимал и какую бы работу ни исполнял;
 вторая группа — те нормы и стандарты, привносимые извне: правила внутреннего распорядка организации, этический кодекс фирмы, устные указания руководства, профессиональный этический кодекс.

Примечания

Литература 
 
 Колтунова М. В. Деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет. Учеб. пособие для вузов. Рекомендовано Министерством образования РФ. — М.: Логос., 2005.
 Кузнецов В. А., Кузнецова О. Ю. Деловое общение в педагогическом коллективе // Перспективы науки и образования. 2013. № 3(9). URL: http://pnojournal.files.wordpress.com/2014/04/pdf_140310.pdf (дата обращения: 28.09.2014).
 Ракей И. Р. Основы делового общения : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-08 01 01 «Профессиональное обучение» / И. Р. Ракей. — Мн. : МГВРК, 2007.— 176 с. — ISBN 978-985-6754-95-4.
 Скаженик Е. Н. Деловое общение: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006.
 Психология и этика делового общения / Под ред. В. Н. Лавриненко, 4-е изд., М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 415 с. — ISBN 5-238-00384-6.
 Бороздина, Г. В. Психология делового общения. — М. : Инфра-М, 2006. — 304 с. — ISBN 5-16-001969-3.

Общение
Социальная психология